Op het toernooi van Wimbledon in 1997 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 6 juli 1997.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Martina Hingis en Helena Suková hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Arantxa Sánchez – zij waren als tweede geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Nicole Arendt en Manon Bollegraf. Suková en haar partner Larisa Neiland waren het vierde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij door diezelfde Arendt/Bollegraf werden geklopt.

Het als eerste geplaatste duo Gigi Fernández en Natallja Zverava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste koppel Nicole Arendt en Manon Bollegraf in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun 38e (tevens laatste) gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 31 eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Zverava 29.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en Miriam Oremans (Nederland) waren het twaalfde reekshoofd – zij bereikten (mede door tweemaal een walk-over) de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.
 Els Callens en Ginger Helgeson-Nielsen uit de Verenigde Staten schakelden twee geplaatste koppels uit en bereikten de kwartfinale – daarin was het vierde reekshoofd Neiland/Suková te sterk voor hen.
 Dominique Van Roost, met de Duitse Barbara Rittner aan haar zijde, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt, als zesde geplaatst, bereikten de finale (zie boven).
 Miriam Oremans en Sabine Appelmans (België), als twaalfde geplaatst, bereikten de halve finale (zie boven).
 Caroline Vis speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië – zij waren het achtste reekshoofd en bereikten de derde ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor het koppel Appelmans/Oremans.
 Brenda Schultz en haar Amerikaanse partner Chanda Rubin, als vijftiende geplaatst, bereikten eveneens de derde ronde – in een partij met weinig krachtverschil (6-7, 7-6 en 11-13) moesten zij uiteindelijk hun meerdere erkennen in het tweede reekshoofd, Hingis/Sánchez.
 Kristie Boogert en Irina Spîrlea (Roemenië) waren als zestiende geplaatst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook voor Seda Noorlander en de Duitse Kirstin Freye was de tweede ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1997